Hírtia, germana d'Aule Hirti
 Llei Hírtia, llei romana